Коноваловское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Балаганском районе Иркутской области России. 

Административный центр — село Коновалово.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 960 человек, в том числе 454 мужчины и 506  женщин.

Населённые пункты 
 село Коновалово 
 деревня Ташлыкова

Примечания 

Муниципальные образования Балаганского района
Сельские поселения Иркутской области